Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Swiss Indoors Basel 2012. Für das Turnier der Kategorie ATP World Tour 500 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 20. und 21. Oktober 2012 in der St. Jakobshalle stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Website des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP-Website (PDF; 26 kB)

ATP World Tour 2012
Tennisturnier in Münchenstein

en:2012 Swiss Indoors – Singles#Qualifying